Phu Phrabat bezeichnet:

 Geschichtspark Phu Phrabat, einen historischen Park in Nordost-Thailand
 Waldpark Phu Phrabat Buabok, ein den Geschichtspark umfassendes Waldschutzgebiet